Морозов-Поплевин, Иван Григорьевич (ум. 1554) — русский государственный и военный деятель.
 Морозов-Поплевин, Иван Михайлович Большой (ум. 1573) — воевода в царствование Ивана Грозного.